Leif Andersson, švedski hokejist, * 3. marec 1940, Švedska.

Andersson je celotno kariero igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, skupno devet zaporednih sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1962, kjer je z reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, sam pa je dosegel tri podaje na treh tekmah. Skupno je odigral 18 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 17
|
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK